Centrowitz ist der Name von

 Matt Centrowitz (* 1955), US-amerikanischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Matthew Centrowitz (* 1989), US-amerikanischer Mittelstreckenläufer, Sohn von Matt